Райе, Жорж (1839—1906) — французский астроном.
 Райе, Оливье (1847—1887) — французский археолог.
 Райе, Пьер Франсуа Олив (1793—1867) — французский дерматолог.
 Райе — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.